Zarou ist der Familienname folgender Personen:

 Jeannette Zarou (* 1942h), palästinensisch-kanadische Opernsängerin (Sopran)
 Younes Zarou (* 1997), deutscher Webvideoproduzent und Influencer